Иоганн Теодор Берент (; 11 июня 1789, , Лифляндская губерния, Российская империя — 9 июля 1866, Сунтажи, Лифляндская губерния, Российская империя) — латышский ,  религиозной литературы на латышский язык, один из основателей (1824) и руководитель Латышского литературного общества (1845—1851). Лютеранский пастор.

Биография 
Прибалтийский немец. Родился в семье рижского купца. Изучал богословие в университете Дерпта (1803—1806). С 1808 до 1850 года служил приходским священником в Сунтажи. В 1724 году участвовал в создании Латышского литературного общества, был его секретарём и руководителем.

Создал 38 приложений к «Vidzemes kalendāra» (1825—1863), регулярно публиковал аналитические статьи в газетах «Ziņas», «Latviešu ļaužu draugs», «Latviešu Avīzes».

В 1852 году он опубликовал свою книгу «Tā Dieva kalpa Mārtiņa Lutera mazais katķisms», перевёл ряд рассказов для детей в серии «Grāmatiņas priekš tiem mīļiem bērniņiem» (1855—1865).

Избранные публикации 
 Über die Notwendigkeit und die Einrichtung weiblicher Bildungsanstalten für die lettische Nation («О необходимости создания женских образовательных учреждений для латышского народа», 1811),
 Stāsts, kas atbild uz tiem Zālamana vārdiem" (1830),
 «Tā Dieva kalpa Mārtiņa Lutera mazais katķisms» (1852),
 «Stāsti, pa ziemas vakariem stāstīti Kraukļu krogā krāsns priekšā» (1854),
 «Grāmatiņas priekš tiem mīļiem bērniņiem» (1855—1865),
 «Zelta meklētājs» (1860).

Примечания

Ссылки 
 Johans Teodors Bērents

Латышские писатели
Лютеранские священники
Выпускники Тартуского университета
Переводчики на латышский язык